Комінтерн — комуністичний інтернаціонал
 Комінтерн — спеціальний артилерійський тягач

Комінтерн — селище, Волчихинський район, Алтайський край
 Комінтерн — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Комінтерн — селище, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Комінтерн — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Комінтерн — виселок, Моргауський район, Чувашія
 Комінтерн — селище, Шумерлинський район, Чувашія

Комінтерн — колишня назва села Козирщина (Дніпропетровська область, Новомосковський район)
 Комінтерн — колишня назва села Павлики (Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район))
 Комінтерн — колишня назва села Лісне (Сумська область, Ямпільський район)
 Комінтерн — колишня назва села Слобожанське (Харківська область, Нововодолазький район)
 Комінтерн — колишня назва селища Новоселівка (Кіровоградська область, Олександрійський район)
 Комінтерн — колишня назва селища Привітне (Черкаська область, Чорнобаївський район)